Bundestagswahlkreis 67 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Börde – Jerichower Land (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Altmark (2009)
 Bundestagswahlkreis Elbe-Havel-Gebiet (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Leverkusen – Opladen (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Köln II (1949 bis 1961)